Cale puede referirse a:

 J.J. Cale, músico y compositor estadounidense.
 John Cale, compositor y productor galés.
 El nombre antiguo de la ciudad de Oporto, y del que deriva el nombre de Portugal (Portus Cale).